Сергей Сабинин:
 Сабинин, Сергей Егорович (1867 — после 1928) — правовед.
 Сабинин, Сергей Константинович — советский и российский музыкант, музыкальный продюсер, композитор.